Заре́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Заречная улица — улица в Балашихе.
 Заречная улица — улица в Вельске.
 Заречная улица — улица во Владикавказе.
 Заречная улица — улица в Вологде.
 Заречная улица — улица в Гатчине.
В Казани:
В посёлке Борисоглебское Авиастроительного района:
Заречная улица
Малая Заречная улица 
Заречная улица — улица в посёлке Вознесенское Советского района.
Заречная улица — улица в посёлке Кадышево Авиастроительного района.
Заречная улица — улица в посёлке Малые Клыки Советского района.
 Заречная улица — улица в Калуге.
 Заречная улица — улица в Красноярске.
 Заречная улица — улица в Курске.
 В Луге:
 Заречный переулок;
 Средняя Заречная улица;
 Большая Заречная улица;
 1-я Заречная улица;
 2-я Заречная улица;
 3-я Заречная улица;
 4-я Заречная улица;
 5-я Заречная улица;
 6-я Заречная улица;
 9-я Заречная улица.
 В Москве:
 Заречная улица — улица в районе Филёвского Парка;
 Заречная улица — улица в Зеленограде. 
 Заречная улица — улица в Орле.
 Заречная улица — улица в Салавате.
В Санкт-Петербурге:
 Заречная улица — улица в Горелове;
 Заречная улица — улица в Парнасе.
Заречная улица - улица в г. Саратове
 В Томске:
 Заречная улица — улица в Кузовлеве;
 В микрорайоне Заречном (Советский район):
 1-я Заречная улица;
 2-я Заречная улица;
 3-я Заречная улица;
4-я Заречная улица;
 5-я Заречная улица.
 Большая Заречная улица — улица в Тюмени.
 Заречная улица — улица в Ульяновске.
 Малая Заречная улица — улица в Уфе.
 Заречная улица — улица в Чебоксарах.
 Заречная улица — улица в Чите.
 Заречная улица — улица в Кемерове.

Крым 
 Заречная улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Заречная улица — улица в Виннице.
 Заречная улица — улица в Донецке.
 Заречная улица — улица в Запорожье.
 Заречная улица — улица в Киеве.
 Заречная улица — улица в Луганске.
 Заречная улица — улица в Николаеве.
 Заречная улица — улица в Ровно.
 Заречная улица — улица в Тернополе.

Белоруссия 
 Заречная улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Заречная улица — улица в Алма-Ате.

Абхазия 
 Заречная улица — улица в Сухуме.